Pirkfeld ist der Name folgender Orte:

  Pirkfeld (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft von St. Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
  Pirkfeld (Gemeinde Krakau), Ortsteil von Krakau, Bezirk Murau, Steiermark